Sujeito Simples foi uma banda de rock brasileira formada em 2009 em Curitiba, por Marcelo Darcini, Jéssica Steil e Adriel Sampaio, que alcançou popularidade entre professores e alunos com suas canções relacionadas à Gramática da língua portuguesa. Com um estilo musical intitulado "Rock Educativo” fizerem shows em escolas e seminários de educação. Devido ao estilo inédito, a banda chamou atenção de programas de TV, onde fizeram várias apresentações.

Proposta pedagógica 
Com uma proposta voltada ao ensino da Gramática da língua portuguesa, com ênfase nas dez classes gramaticais, a banda Sujeito Simples lançou seu primeiro disco no ano de 2009. Já o segundo CD, lançando em 2011, é uma coletânea que inclui temas concernentes à sintaxe e a morfologia.

História 
A ideia em compor músicas relacionadas à temas gramaticais da Língua Portuguesa surgiu em 2007, quando Marcelo Darcini estava estudando para prestar um concurso público. Devido ao fato de ser músico, ter trabalhado em estúdio de gravação e ter tocado em várias bandas, começou compor e a gravar algumas músicas com os principais assuntos para assimilar melhor os conteúdos. Como não havia nada nesse estilo, despertou o interesse de montar uma banda de Rock para tocar em instituições ligadas à Educação.

A primeira letra a ser gravada foi “Substantivo”, após a música estar pronta, Marcelo começou a mostrá-la para alguns colegas músicos para ver se alguém tinha interesse em participar do projeto educativo.

Em 2008, Marcelo Darcini, Jéssica Steil, Adriel Sampaio formam oficialmente a banda Sujeito Simples. Durante o decorrer dos anos outros integrantes fizeram parte da banda que em outubro de 2013 encerrou suas atividades.

Discografia 

 (2009) Sujeito Simples
 (2011) Sujeito Simples Disco 2

Bandas de rock do Brasil